Midgård kan syfta på: 

 Midgård – i nordisk mytologi den borg som bebos av människorna
 Midgård (Tolkien) – en kontinent i J.R.R. Tolkiens fiktiva universum
 Midgårdsormen – ett väsen ur den nordiska mytologin
 Midgårdsskolan – gymnasieskola i Umeå kommun
 Hem till Midgård – svensk komediserie